Sulaiman est la transcription du  nom arabe  qui signifie "homme de paix" et qui correspond à une variante, en langue arabe, du nom de Salomon, roi juif d'Israël selon la Bible, aussi connu comme un roi et un prophète juif dans le Coran.

Sulaiman peut également se référer à des :

Personnalités avec ce prénom 
 Salim-Sulaiman duo indien de compositeurs de musique constitué de deux frères, Salim Merchant et Sulaiman Merchant.
 Sulaiman de Brunei (, la quatrième sultan de Brunei
 Suleyman Al Baruni (1872-1940), gouverneur de la Tripolitaine
 Suleïman al-Fahim (), homme d'affaires des Émirats arabes unis

Personnalités avec ce nom 
 Ali ben Sulaiman sage karaïte 
 Michel Sleiman (né en 1948), président du Liban
Mona Sulaiman (1942-2017), athlète philippine.
 Hamid Sulaiman (né en 1986), peintre et dessinateur syrien.
 José Sulaimán dirigeant sportif mexicain.

Voir aussi 
 
 , un autre translittération de l'arabe, parfois rendu comme Sulaiman
 , une autre translittération de l'arabe, nom parfois rendu comme Sulaiman
 , une autre translittération de l'arabe, nom parfois rendu comme Sulaiman
 , une autre translittération de l'arabe, nom parfois rendu comme Sulaiman
 Sulaiman-Too, e montagne surplombant la vallée de Ferghana en Kirghizistan
 Souleimaniye, une ville du Kurdistan Irakien

Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme